Международный женский теннисный турнир в Палермо 2020 (англ. 2020 Internazionali Femminili di Palermo) — розыгрыш ежегодного профессиональный теннисного турнира, проводящегося в Палермо (Италия) и являющегося частью тура WTA в рамках международной серии. Турнир после небольшого перерыва в 2019 году возобновился, а нынешний состоялся с 3 по 9 августа 2020 года на грунтовых открытых кортах кантри-клаба Палермо (Сицилия, Италия), игры квалификации — с 1 по 3 августа 2020 года.

Это первый турнир серии тура WTA после длительного перерыва связанного с эпидемией COVID-19.

Общая информация 
Чемпионы 2020

Рейтинговые очки

Посев игроков

Одиночный разряд 

 1 Рейтинг учтён на 27 июля 2020
Теннисистки, получившие "уайлд-кард":
  Элизабетта Кочаретто
  Сара Эррани
Теннисистки, победившие в квалификации:
  Кайя Йуван
  Людмила Самсонова
  Александра Соснович
  Надя Подороска
Теннисистки, счастливые участницы квалификации (LL):
  Осеан Додан

Ход соревнования

Одиночный разряд

Финал

Секция 1

Секция 2

Квалификация

Группа 1

Группа 2

Группа 3

Группа 4

Парный разряд

Примечания

Ссылки 
Официальный профиль турнира 

Палермо
Теннис
Август 2020 года 
2020